Live at Carnegie Hall 1963 est un ensemble de six chansons de Bob Dylan
 Live at Carnegie Hall est album Dory Previn (1973)
 Live at Carnegie Hall est un album de Bill Withers (1973)
 Live at Carnegie Hall est un double album de Renaissance (1976)
 Live at Carnegie Hall est un album de Dexter Gordon (1978)
 Live at Carnegie Hall est un album de Stevie Ray Vaughan and Double Trouble (enregistré en 1984, sorti en 1997)
 Live at Carnegie Hall est un album d'Anoushka Shankar (2001)
 Live at Carnegie Hall est un album d'Andraé Crouch (1973)
 Live at Carnegie Hall est un double album des Winans (1988)
 Judy at Carnegie Hall est un album de Judy Garland (1961)
 At Carnegie Hall est un album du Dave Brubeck Quartet (1963)
 Chicago at Carnegie Hall est un album du groupe Chicago (1971)
 The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert est un album de Benny Goodman (1938)
  est un spectacle de l'humoriste Louis C.K. (2012)